

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Martin, Z“ beginnt.

Martin, Z 



Martin, Za 
 Martin, Zack (* 1990), US-amerikanischer American-Football-Spieler

Martin, Ze 
 Martin, Zélie (1831–1877), französische Selige der katholischen Kirche